Aretxabaleta est un nom d'origine basque qui peut signifier :

Toponyme 

 Aretxabaleta est une commune dans la province du Guipuscoa.
 Aretxabaleta est un village faisant partie de la municipalité de Vitoria-Gasteiz, dans la province d'Alava.

Toponymie basque